Ottendorf je německý název obcí:

 Ottendorf (Durynsko), obec v okrese Sála-Holzland v Durynsku
 Ottendorf (Kiel), obec v okrese Rendsburg-Eckernförde ve Šlesvicko-Holštýnsku
 Ottendorf an der Rittschein, obec ve Štýrsku okres Hartberg-Fürstenfeld

Ottendorf je také jméno místních částí:
v Německu
 Ottendorf (Ahlerstedt), místní část obce Ahlerstedt v zemském okrese Stade v Dolním Sasku
 Ottendorf (Bahretal), místní část obce Bahretal v zemském okrese Saské Švýcarsko-Východní Krušné hory v Sasku
 Ottendorf (Gaildorf), městská část města Gaildorf v zemském okrese Schwäbisch Hall v Bádensko-Württembersku
 Ottendorf (Gädheim), místní část obce Gädheim v zemském okrese Haßberge v Bavorsku
 Ottendorf (Hainichen), místní část města Hainichen v zemském okrese Střední Sasko v Sasku
 Ottendorf (Lichtenau), místní část obce Lichtenau v zemském okrese Střední Sasko v Sasku
 Ottendorf (Ludwigsstadt), městská část města Ludwigsstadt v zemském okrese Kronach v Bavorsku
 Ottendorf (Ottendorf-Okrilla), vesnice bez statusu místní části obce Ottendorf-Okrilla v zemském okrese Budyšín v Sasku
 Ottendorf (Sebnitz), místní část města Sebnitz v zemském okrese Saské Švýcarsko-Východní Krušné hory v Sasku
 Ottendorf (Süsel), místní část obce Süsel v zemském okrese Východní Holštýnsko ve Šlesvicko-Holštýnsku

v Rakousku

 Ottendorf, místní část a katastrální území městyse Großmugl, okres Korneuburg, Dolní Rakousy
 Ottendorf, katastrální území městyse Strengberg, okres Amstetten, Dolní Rakousy

Ottendorf je také historický německý název:

 Courtavon, obce v departementu Haut-Rhin, Francie
 Ocice, obec v okrese Bolesławiec, Polsko
 Otice, obec v okrese Opava
 Otovice (okres Náchod), také Otovice u Broumova, obec v okrese Náchod
 Ottonville, obec v departementu Moselle, Francie

Německé názvy sídel v Česku